Ла:
 Ла — итальянская и французская фамильная приставка, например Ларошфуко, де Ла Моль, Лафайет, Ла Рошель.
 Ла — испанский предлог перед именем собственным либо географическим названием, например Ла Плата, Ла Пас.
 Ла — имя и прозвище в разных языках, например Энтони, Ла Ла.
 Название истребителей Лавочкина:
 Ла-5, Ла-7, Ла-ВРД, Ла-9, Ла-11, Ла-15, Ла-150, Ла-152, Ла-156, Ла-160, Ла-168, Ла-174ТК, ЛА-176, Ла-190, Ла-200, Ла-250
 Ла-Ла-Ла — русская песня.
 Ла-Ла Ленд — американский музыкальный фильм 2016 года.

Аббревиатура 
 ЛА
 La

См. также 
 Шангри Ла
 Лаэ